Resnik je lahko ime več naselij

v Sloveniji 
 Resnik (Slovenija)

ime naselja v Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Resnik, pri Borovljah, nem. Reßnig, mestna občina Borovlje

drugje 
 Resnik, Črna gora

 Resnik Bosiljevski (Hrvaška)
 Resnik, Pleternica (Hrvaška)

 Resnik, Babušnica (Srbija)
 Resnik, Sokobanja (Srbija)
 Resnik, Kragujevac (Srbija)
 Resnik, Beograd (del mesta) (Srbija)

ter priimek 
 Resnik (priimek)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška